Grofovija Hainaut, bivša grofovija nastala u 9. stoljeću.
 Hainaut (pokrajina),  belgijska pokrajina u regiji Valoniji.
 Hainaut (šira regija), neslužbeno područje koje obuhvaća dijelove Belgije i Francuske, te otprilike odgovara površini bivše grofovije Hainaut.